Basziri peut désigner :
 Basziri, la localité située dans le département de Kokologo au Burkina Faso.
 Basziri, la localité située dans le département de Nanoro au Burkina Faso.

Homonymie de localités